Altajskij rajon – rajon della Russia, nel kraj di Altaj
 Altajskij rajon – rajon, nella repubblica autonoma della Chakassia